Белокриница () — село,
Тростянецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122688902. Население по переписи 2001 года составляло 235 человек .

Географическое положение 
Село Белокриница находится на правом берегу реки Лопушанка,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Олиев,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Нетерпинцы.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1532 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания